Husby-Rekarne o Näshulta pastorat är ett pastorat i Rekarne kontrakt i Strängnäs stift i Södermanlands län. 

Pastoratet bildades 1962 och består av:
Husby-Rekarne församling
Näshulta församling 

Pastoratskod är 040706.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Pastorat i Strängnäs stift
Indelningar i Eskilstuna kommun